Audenja (en francès Audenge) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània. Està situat a la conca d'Arcaishon entre Viganòs i Lenton.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Azagra

Referències 

Municipis de la Gironda